Укра — річка в Німеччині, що протікає у землях Бранденбург і Мекленбург-Передня Померанія.
 Укра, відомий також як Андре Філіпе Альвеш Монтейру (1988) — португальський футболіст, нападник.

Див. також 
 Укри

Багатозначні терміни